Чичимекиљас има више значења:

 Чичимекиљас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чичимекиљас (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чичимекиљас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Чичимекиљас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику